Puerto Ricaans voetbalelftal (mannen)
 Puerto Ricaans voetbalelftal (vrouwen)